«Земля королей» () — американский фильм-теленовелла 2014 года, Режиссёр Хулио Хименес, в главных ролях , , Кимберли Дос Рамос , ,, , Соня Смит,  и . Это был ремейк колумбийской теленовеллы 2003 года «Тайная страсть».

«Земля королей» выходила в эфир с 2 декабря 2014 по 27 июля 2015 года на телеканале «Telemundo».

В ролях

Основной 
  — Артуро Гайярдо
  — София Дель Хунко Бельмонте
 Кимберли Дос Рамос — Ирина Дель Хунко Бельмонте
  — Флавио Гайярдо
  — Андреа Дель Хунко Бельмонте
  — Самуэль Гайярдо
 Соня Смит — Каэтана Бельмонте Дель Хунко
  — Леонардо Монтальво
  — Патрисия Рубио
Изабелла Кастильо - Вероника Сальдивар/Альма Гайярдо

Показ

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 
 Официальный веб сайт 
 

Теленовеллы Telemundo
Теленовеллы США
Драматические телесериалы США
Телесериалы на испанском языке
Телесериалы США, запущенные в 2014 году
Телесериалы США, завершённые в 2015 году
Телесериалы США 2010-х годов